Колумбия принимала участие в Летних Олимпийских играх 2008 года в Афинах (Греция) в семнадцатый раз за свою историю, и завоевала одну бронзовую и одну серебряную медали. Сборную страны представляли 24 женщины. В олимпиаде участвовало рекордное число спортсменов Колумбии.

Серебро 
 Тяжёлая атлетика, мужчины — Диего Фернандо Салазар.

Бронза 
 Борьба, женщины — Жакелине Рентерия.

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-F.
 Мужчины

Ссылки 
 Сборная Колумбии  на сайте sports-reference.com 

2008
Страны на летних Олимпийских играх 2008 года